Amt Gemünden kann bedeuten:

 Amt Gemünden (Hunsrück), preußische Amt mit Hauptort Gemünden (Hunsrück)
 Amt Gemünden an der Wohra, ziegenheinisches und hessisches Amt mit Hauptort Gemünden (Wohra)
 Amt Gemünden (Hochstift Würzburg), würzburgisches Amt mit Hauptort Gemünden am Main

Siehe auch:

Amt Burg-Gemünden oder Amt Burggemünden, ziegenheinisches und hessisches Amt mit Hauptort Burg-Gemünden